Мучник — еврейская фамилия.
 Мучник, Альберт Абрамович (1934—2019) — советский математик.
  (род. 1954) — советский и украинский правовед, правозащитник, заслуженный юрист Украины.
 Мучник, Андрей Альбертович (1958—2007) — советский и российский математик, лауреат премии имени А. Н. Колмогорова (2006), сын А. А. Мучника.
 Мучник, Борис Исаакович (1948—2002) — советский и российский педагог, заслуженный учитель школы Российской Федерации.
 Мучник, Владимир Семёнович (1913—1981) — советский учёный, специалист по гидродобыче угля.
 Мучник, Вольф Моисеевич — украинский советский учёный в области физики атмосферы.
 Мучник, Илья Борисович — профессор Ратгерского университета, научный руководитель Школы анализа данных компании «Яндекс».
 Мучник, Лариса Львовна (1956—2015) — украинская шахматистка, международный мастер среди женщин (1983).
 Мучник, Макс (, род. 1965) — американский кинопродюсер.
 Мучник, Марио (1931—2022) — аргентинский издатель, писатель, фотограф.
 Мучник, Моисей Миронович (1935—2001) — деятель культуры, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Мучник, Ханан Львович (1922—1991) — советский шахматист, мастер спорта (1958).
 Мучник, Юлия Моисеевна (род. 1965) — советский российский историк, телеведущая, четырёхкратная победитель конкурса «ТЭФИ».